I Witche's Brew sono un gruppo musicale fondato nel 2006 da Mirko Zonca e Mirko Bosco.

Biografia 
I Witche's Brew si formano nel 2006 tra Milano, Como e Verbania come jam band influenzata dal suono degli anni 70.

La formazione originale vede i due membri fondatori Mirko Zonca al basso e voce, e Mirko Bosco alla chitarra insieme a Yggy Leonetti alla batteria.

Nel 2008, in occasione del tour Austriaco registrano il loro primo album live Pentatonicspeedfreaks.

Nel 2009 Joseph Solci entra a far parte della formazione dopo diverse sostituzioni alla batteria.

Nel 2010 pubblicano il loro primo album in studio White Trash Sideshow che racchiude aperture anche verso il southern rock e il blues e un secondo album autoprodotto dal titolo Compilation Magmusic: Return to the Sabbath

Nel Febbraio 2011 Solci esce dalla formazione e viene sostituito dall'attuale batterista Frankie Brando.

Per tutto il 2012 i Witche's Brew lavorano al loro terzo album sempre prodotto dalla Black Widow Records e sperimentano nuove sonorità con una nuova formazione a quattro elementi che vede Ricky Dal Pane (ex cantante dei Buttered Bacon Biscuits) alla voce. In questo periodo viene registrato il quarto album dal titolo Supersonicspeedfreaks che vede la partecipazione di vari artisti anche di livello internazionale come Steve Sylvester, J.C. Cinel, Martin Frederick Grice dei Delirium e Nik Turner, uno dei membri fondatori degli Hawkwind, e Paolo Apollo Negri alle tastiere.

Nel 2013 Ricky Dal Pane lascia la formazione e la band si trova a dover trovare un nuovo cantante. È così che viene arruolato Demis "Perry" Whites. Verso la fine del 2013 però anche Mirko Zonca, uno dei fondatori della band, lascia la formazione cedendo il passo sempre a Demis "Perry" Whites che dimostra le sue abilità e la sua versatilità a ricoprire entrambi i ruoli di bassista e di cantante.

Con questa formazione i Witche's Brew consolidano il loro lavoro presentando la nuova formazione e il loro nuovo album dal titolo Against The Grain in varie tournée in nord Europa.

Nel 2017 i Witche's Brew decidono di tornare ad una formazione a quattro elementi presentando Mark Blacks alla voce con Demis "Perry" Whites a ricoprire il ruolo di bassista, per lavorare ai pezzi del nuovo album: Chronicles of electric sorcery, prodotto da Pietro Foresti, che vedrà la luce nel 2020.

Nel 2020 la band firma un contratto di distribuzione con Universal Music Group Italia.

Formazione

Formazione attuale 
 Mark Blacks - voce
 Demis "Perry" Whites - basso, cori
 Mirko Bosco - chitarra
 Frankie Brando - batteria

Ex componenti 
 Yggy Leonetti - batteria
 Joseph Solci - batteria
 Mirko Zonca - voce, basso
 Ricky Dal Pane - voce

Discografia

Album 
 2010 - White Trash Sideshow (Black Widow Records)
 2012 - Supersonicspeedfreaks (Black Widow Records)
 2015 - Against The Grain (Black Widow Records)

Live 
 2008 - Pentatonicspeedfreaks (Costa Ovest Records)

Download 
 2010 - Compilation Magmusic: Return to the Sabbath (autoprodotto)

Note

Collegamenti esterni 

Battle helm
Les fleurs du mal webzine
Aristocrazia webzine
Profilo ufficiale su Myspace

Gruppi e musicisti della Lombardia